Кундуриотис — фамилия. Известные носители:
 Кундуриотис, Георгиос
 Кундуриотис, Лазарь